Еклога (поезія) — різновид буколічної поезії, що будується за принципом діалогу між пастухами та пастушками.
 Еклога (право) — пам'ятка візантійського права (перша половина VIII століття).